Dies ist eine Liste von Flüssen in Griechenland in alphabetischer Sortierung nach deutscher Transkription der Namen.

Die Längen der Flüsse beziehen sich immer auf deren Verlauf auf griechischem Territorium. Flüsse, welche entweder außerhalb Griechenlands münden oder entspringen, können daher eine erheblich größere Gesamtlänge haben als hier angegeben.

Siehe auch 

 Liste der Listen von Flüssen
 Liste von Flüssen in Europa

Literatur 
 William Smith: Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood, London (Walton and Maberly) 1854

 
Griechenland